Ка́ннер — еврейская фамилия, происходит от слова, означающего «кувшин» (). Известные носители:

 Каннер, Григорий Иосифович (иногда Осипович, 1897—1938) — сотрудник Секретариата ЦК РКП(б), помощник Сталина.
 Каннер, Лео (1894—1981) — американский психиатр, впервые описавший детский аутизм.
 Каннер, Юрий Исаакович (род. 1955) — предприниматель, президент Российского еврейского конгресса с 2009 года.

См. также 
 Канер